5+ steht für:
 5 Plus, TV-Sender, Philippinen
 5 Plus TV, TV-Sender, Schweiz